Изотопы висмута — разновидности химического элемента висмута с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы висмута с массовыми числами от 184 до 220 (количество протонов 83, нейтронов от 101 до 137) и более 50 ядерных изомеров.

Природный висмут является моноизотопным элементом, состоящим из единственного изотопа 209Bi. Он нестабилен, но имеет огромный период полураспада, много больше возраста Вселенной, 1,9·1019 лет. Претерпевает альфа-распад, дочерний изотоп стабильный таллий-205.

Также в природе встречаются следовые количества других изотопов висмута, входящих в радиоактивные ряды урана и тория. Из них наиболее стабилен 210Bi (период полураспада 5 суток, входит в цепочку распада урана-238).

Наиболее долгоживущие из искусственных изотопов висмута 210mBi (период полураспада 3 млн лет), 208Bi (период полураспада 368 тыс. лет), 207Bi (период полураспада 33 года). Прочие изотопы имеют период полураспада менее года.

Применение 
212Bi и 213Bi являются перспективными изотопами для . Период полураспада 60 и 45 минут, конечные изотопы 208Pb и 209Bi соответственно. Цепочка распада создаёт альфа и бета излучение. Изотоп вводится в состав фармацевтического препарата, который поглощается только поражёнными клетками. Альфа частицы имеют очень небольшую длину свободного пробега в тканях, соизмеримую с размером клетки. Таким образом разрушительное воздействие ионизирующего излучения концентрируется в поражённых тканях, а высокая разрушительная способность альфа-излучения эффективно убивает поражённые клетки.

212Bi входит в цепочку распада 232U, искусственного изотопа, получаемого облучением нейтронами в реакторе изотопа природного тория 232Th. Для медицинских целей создают мобильные генераторы 212Bi, из которых наработанный висмут вымывается химическим способом.

Таблица изотопов висмута

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p', 'q', 'r' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Висмут